Le mont Caburon, montagne (208 m) située près de Godbout, dans le comté de Manicouagan, au Québec (Canada) ;
 Le lac Caburon, situé au pied du mont Caburon.